Шотландский Первый Дивизион 1928/1929 () — 39-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 11 августа 1928 года и закончился 27 апреля 1929 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1928/1929
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1928 году
Спорт в Шотландии в 1929 году